Niemcy:
 Rotenburg an der Fulda – miasto w kraju związkowym Hesja
 Rotenburg (Wümme) – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Rotenburg (Wümme) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)

Zobacz też:
 Hersfeld-Rotenburg
 Hesja-Rotenburg
 Rothenberg
 Rothenburg
 Rottenburg